Pré-indo-européen peut faire référence à:
 Langues pré-indo-européennes, langues parlées dans l'Europe préhistorique et l'Asie du Sud avant la diffusion des langues indo-européennes. 
 Proto-indo-européen, langue préhistorique